Het Finse curlingteam vertegenwoordigt Finland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Finland nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi voor gemengde landenteams tijdens de openingseditie van het Europees kampioenschap in het Andorrese Canillo. Finland met skip Jussi Uusipaavalniemi werd Europees kampioen door in de finale Zweden te verslaan. Het haalde in bijna alle edities de play-offs, maar kwam nog slechts één keer op het podium. Brons in 2012.

Na de tiende editie van het EK werd beslist het toernooi te laten uitdoven en te vervangen door een nieuw gecreëerd wereldkampioenschap voor gemengde landenteams. De eerste editie vond in 2015 plaats in het Zwitserse Bern. Het team miste de play-offs. Het beste resultaat werd in 2022 geboekt. Finland speelde een sterk toernooi, werd groepswinnaar in een poule met Canada, maar verloor de kwartfinale van datzelfde Canada in een extra end met 6-9. Een gedeeld vijfde plaats.

Finland op het wereldkampioenschap

Finland op het Europees kampioenschap

Externe link 
World Curling Federation

Curling
Nationaal curlingteam